Il existe plusieurs châteaux dit de Lasbordes ou de Las Bordes :

 Le château ou manoir de Lasbordes à Albi ;
 Le château de Las Bordes à Montdurausse.